Рене Спаренберг (, , Семаранг, Нидерландская Ост-Индия — , Ялаха, Флорида, США) — нидерландский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1936 года.

Биография 
Рене Спаренберг родился 3 августа 1918 года в городе Семаранг на севере острова Ява в Нидерландской Ост-Индии (сейчас в Индонезии). Его отец работал здесь в лесной промышленности.

В 1927 году был отправлен в Нидерланды для того, чтобы получить образование.

Первоначально занимался футболом, с середины 1930-х годов играл в хоккей на траве. Выступал за «Хилверсюмсе».

В 1936 году вошёл в состав сборной Нидерландов по хоккею на траве на Олимпийских играх в Берлине и завоевал бронзовую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 5 матчей, мячей не забивал.

В течение карьеры провёл 20 матчей за сборную Нидерландов.

В 1939 году вернулся в Нидерландскую Ост-Индию, чтобы заниматься семейным бизнесом.

Большую часть Второй мировой войны провёл в японском лагере для интернированных, строил Бирманскую железную дорогу. После того как война завершилась и Индонезия получила независимость, жил в Кюрасао.

Впоследствии перебрался в США, жил в Вашингтоне, оттуда переехал во Флориду.

Умер 1 июля 2013 года в американском городе Ялаха.

Долгое время Спаренберг и его товарищ по хоккейной сборной Нидерландов Ханс Шнитгер оставались единственными оставшимися в живых призёрами летних Олимпийских игр 1936 года от Нидерландов. После кончины Шнитгера 2 марта 2013 года Спаренберг был почти 4 месяца единственным в этой категории.

Примечания 

Хоккеисты на траве Нидерландов
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1936 года